Bengt Lundberg kan avse:

Bengt Lundberg (arkitekt) (1900–1972)
Bengt Lundberg (arkitekt, född 1930)
Bengt Lundberg (journalist) (1918–2001)